Diese Liste führt die Dampflokomotiven der norwegischen Eisenbahngesellschaft Norsk Hoved-Jernbane (NHJ) auf.

Norsk Hoved-Jernbane war Norwegens erste private Eisenbahngesellschaft. Sie verwendete zudem als erste Gesellschaft in Norwegen Dampflokomotiven. Der erste Lokomotive wurde 1851 zum Bau der Hovedbane geliefert. Die Nummerierung erfolgte in Anlehnung an die Sortierung des Lokomotivparkes der Norges Statsbane (NSB). Beide Gesellschaften arbeiteten sehr eng zusammen, so dass die Übernahme der Hovedbane 1926 als Distrikt Oslo der NSB fast nur eine Formsache war.

Bereits ab Mitte der 1860er Jahre wurden die Normalspurlokomotiven von NHJ und NSB in einer gemeinsamen Nummernliste geführt. Beim Zusammenschluss musste daher keine Lokomotive mit neuer Nummer versehen werden.

Die Klassifizierung in Baureihen begannen die beiden Gesellschaften um 1900. NSB verwendete Zahlen, während NHJ Buchstaben wählte. Die folgende Liste zeigt alle bei NHJ in den Jahren von 1851 bis 1927 verwendete Lokomotiven mit den Baureihenzuordnungen der Jahre 1900 und 1923 sowie die Typenbezeichnungen der NSB, die sie 1927 erhielten.

Liste der Betriebsnummern

Literatur

Weblinks 
 

Norwegen Norsk HovedJernbane
!